

Geografia 
Estonia
 Matka – villaggio della contea di Ida-Virumaa
Macedonia del Nord
 Canyon di Matka – canyon
 Matka – villaggio della municipalità di Saraj

Teatro 
 Matka – opera lirica di Alois Hába del 1929
 Matka – opera teatrale di Karel Čapek del 1938

Altro 
 Matka – contenitore
 Classe Matka – classe di aliscafo